Bullas steht für:

 Bullas, Gemeinde im Südosten Spaniens
 Bullas (Weinbaugebiet), Weinbaugebiet im Südosten Spaniens
 Julie Stevens (Schauspielerin, 1936), geborene Bullas (* 1936), britische Schauspielerin

Siehe auch:
 Ballas (Begriffsklärung)